Ромоданов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ромоданов, Андрей Петрович (1920—1993) — советский украинский нейрохирург.
 Ромоданов, Сергей Дмитриевич (1889—1975) — советский актёр.

См. также